The Hare and the Tortoise – cortometraggio del 1916 diretto da William Robert Daly
The Hare and the Tortoise – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Aesop's Fables Studio